Química: Prometi, element químic.
 Unitats de mesura: picòmetre (10-12 metres).
 pm (hora), terme llatí post meridiem, després del migdia.
 Política: Progrés Municipal, plataforma política que agrupa les candidatures d'àmbit municipal del PSC.
 Internet: .pm, domini territorial de primer nivell de Saint-Pierre i Miquelon.
 PM10, partícules disperses a l'atmosfera amb un diàmetre d'entre 2,5 i 10 µm.